Юрий Мосальский:

 Мосальский, Юрий Святославич — первый удельный князь Мосальский, родоначальник князей Мосальских.
 Мосальский, Юрий Тимофеевич (? — до 1561) — королевский дворянин.